Mit der Handball-DDR-Oberliga der Frauen wurde in der Saison 1969/70 der DDR-Meister im Frauen-Hallenhandball ermittelt.

Saisonverlauf 
Die Frauen des SC Leipzig errangen ihren vierten Titel im Hallenhandball, den dritten in Folge. Mit nur einer Niederlage in 18 Spielen setzte sich die Mannschaft gegen neun Konkurrenten durch. Die einzige Niederlage (6:8) brachte den Leipzigerinnen der Meisterschaftszweite SC Empor Rostock am letzten Spieltag bei. Als Aufsteiger traten die TSG Wismar und die SG Dynamo Karl-Marx-Stadt an, mussten aber beide umgehend wieder aus der Oberliga absteigen. Die Saison dauerte vom Oktober 1969 bis zum Februar 1970.

Abschlusstabelle 

Erläuterungen:

Die Meistermannschaft

Literatur 
 Neues Deutschland, Berliner Zeitung, Jahrgänge 1969/70

Weblinks 
 Handball in der DDR

Siehe auch 
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1969/70

1969
Handballsaison 1969/70